Svatý Ludvík může odkazovat k více historickým osobám:

Ludvík IX. Francouzský – francouzský král 
Ludvík Beaulieu
Ludvík Bertrán
Ludvík Maria Grignion z Montfortu
Ludvík Ibaraki
Ludvík (biskup)
Ludvík (mučedník)